Jacko – soprannome di Michael Jackson, cantante statunitense
 Ali Jacko – kickboxer britannico
 Patrik Jacko – calciatore slovacco

Pagine correlate 
 Jaco
 Jacco